Пристанищни градове се наричат градовете на брега на воден басейн (река или море или друг), които разполагат с пристанище.

В тези градове традиционно се развиват стопански отрасли, според възможностите на водния басейн, като риболов, воден транспорт, корабостроене (вкл. на лодки и яхти и пр.), търговия и туризъм.

В България по-големите речни пристанищни градове са Русе, Видин, Силистра, Свищов, Лом, а големите морски – Варна и Бургас.